Monuments Men steht für:

 Monuments Men, Kunstschutzoffiziere der Monuments, Fine Arts, and Archives Section, Abteilung der US-Army zum Schutz von Kunstgut
 The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History, Buch von Robert M. Edsel (2009)
 Monuments Men – Ungewöhnliche Helden, deutsch-amerikanischer Film von George Clooney (2014)